Канкуро — герой манга- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого мангака Масаші Кішімото, хлопець із команди Бакі(який є сенсеєм), що складається з нього, Ґаара та кунойічі Темарі.
 
Канкуро — старший брат Ґаара, який м ає доволі оригінальний розпис на обличчі. Він входить у команду Селища Піску і вперше з’являється у серіалі разом зі своєю командою під час Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін.

Характер 
Канкуро — дещо самовпевнений і впертий. Він вперше показаний в аніме у  образі хулігана, одразу починаючи сутичку із Наруто. В нього дещо сварливий характер і гострий язик. Канкуро говорить те, що думає і часто може образити оточуючих.

Щоправда, ці риси характеру він ніколи не показує при Ґаара. Через страх перед ним Канкуро почав ненавидіти дітей і вважати їх причиною всіх бід. Тоді Канкуро ховає свої справжні емоції і поводить себе як переляканий старший брат.

Канкуро дуже хитрий, він часто здатен прикинутися зацікавленим, щоби вивідати якусь інформацію. Щоправда, через власну грубість він інколи може не стриматися і почати конфліктувати із кимось.
У ІІ частині помітні зміни в особистості Канкуро. Він стає добрішим і не боїться показувати власну позитивну рису. Канкуро стає сміливим і показує своє справжнє ставлення до дітей, а саме велику любов до них.

Відносини між персонажами 

Як і решта односельчан, Канкуро смертельно боявся Ґаара, свого молодшого брата. Він не міг сказати йому те, що про нього думає, тому таємно таїв на нього злобу. Канкуро почав ненавидіти Ґаара і через це зненавидів усіх дітей. Однак перед Ґаара Канкуро намагався бути якомога тихішим і нічим не злити Ґаара.

Однак у ІІ частині, після сильного зрушення в особистості Ґаара, Канкуро повністю змінює своє ставлення до молодшого брата. Тепер він поводить себе як хороший старший брат, дуже піклується за хлопця і підтримує його у складні моменти. Під час атаки на Ґаара Канкуро чимдуж поспішає на допомогу брату, однак не встигає.

До Темарі Канкуро відносився найкраще , як до старшої сестри. Він іноді міг з нею посперечатися, однак загалом любив і поважав сестру. У ІІ частині їхні стосунки стають ще міцнішими.

Канкуро вважав Наруто Узумакі справжнім невдахою. Він одразу ж помітив силу решти новачків, виділивши з-поміж них Саске Учіга і Неджі Г’юґа. Тому Канкуро намагався дізнатися про них якнайбільше. Канкуро не має особливо високої думки про решту Джонін і Гокаґе Коноги, хоча й не каже їм про це.

Перша частина

Дитинство

Канкуро був середньою дитиною у сім’ї Казекаґе, лідера Селище Піску. З дитинства він звик до постійного страху перед молодшим братом. До того ж, Канкуро ріс без матері, а батько мало турбувався про власних дітей, плануючи будь-яким способом зміцнити Сунаґакуре. Тому дитинство Канкуро минуло , залишивши дуже мало приємних спогадів після себе.

Згодом Канкуро закінчує Академію Ніндзя, однак входить в команду на рік пізніше по її закінченню, щоби створити команду разом з братом і сестрою

Команда Бакі
Канкуро був направлений у команду Бакі(який був сенсеєм), яка складалася з нього, Ґаара та кунойічі Темарі. Команда провела багато місій під час тренувань, навіть рівня А. Після цього команда була направлена на Екзамен для підвищення у званні до рівня Чунін.

Оскільки цей екзамен проходив у Коносі, то команда направляється туди. Перд початком екзамену Канкуро і його команда зустрічається із Сакурою, Наруто і Саске, і Наруто починає з Канкуро бійку. Однак Ґаара втихомирює Канкуро. Тоді Канкуро показує свої техніки, однак ніхто із присутніх там новачків не зрозумів, які джутсу використовував Канкуро.

Під час І туру цього екзамену Канкуро використовує дуже оригінальний спосіб списати. Тоді частково проливається світло на його атаки. З легкістю пройшовши ІІ тур, команда Бакі доходить до відбіркових поєдинків. 

Під час цих поєдинків Канкуро доводиться зустрітися із Тсуруґі Місумі. Канкуро з легкістю перемагає супротивника, тепер вже повністю відкрито продемонструвавши власну силу.

Після цього Канкуро повинен зустрітися у поєдинку із Шіно Абураме. Однак перед ІІІ туром Канкуро відмовляється. Справа в тім, що він посвячений у таємні плани Селищ Звуку і Піску проти Коноги і повинен брати в них участь.

Однак плани ворожих селищ не вдаються , Ґаара, який мав би брати активну участь у тому, що відбувається, поранений, тож Канкуро і Темарі нічого не лишається, як повернути Ґаара додому. Під час цього Саске стає у них на дорозі. До того ж , йому на допомогу приходить Шіно, який хоче бою із Канкуро.

Канкуро приймає виклик Шіно і проводить із ним неофіційний поєдинок. Після того, як Наруто переміг Ґаара, Канкуро разом із Темарі забирає пораненого молодшого брата додому.

Саске покидає Коноху

Коли Саске покинув Коногу, Канкуро перебував у рідному Селищі Піску. Тому він не увійшов до первісного складу команди, яка мала би повернути Саске додому. Однак пізніше Канкуро разом зі своєю командою( щоправда, без Бакі) допомагає ніндзям Кологи повернути Саске. Він приходить на допомогу пораненому Кіба Інузука, і в останню мить рятує його, перемагаючи Укона. 

Після цього Канкуро повертається в Коногу, де проводить деякий час, а згодом вирушає разом із Темарі і Гаарою додому. Згодом Канкуро часто з’являється у філерах аніме, переважно завжди разом із Ґаара і Темарі.

Друга частина

Нова зустріч

У ІІ частині ми бачимо вже дорослого Канкуро. Він досягнув рівня Джонін, як і його сестра Темарі, і тепер допомагає Казекаґе Ґаара управляти Сунаґакуре.

Також дещо змінилися розписи на обличчі Канкуро. Також  рідше вдягає шапку, яку він носив протягом І частини. Також Канкуро більше не носить великого мішка зі своїми маріонетками, тепер він зберігає їх у сувоях.

Місія захистити Ґаара
Згодом на Гаару нападають “Акацукі”. Канкуро поспішає на допомогу братові. Однак він зустрічається у поєдинку із Сасорі. Під час цього бою супротивники обмінюються найсильнішими техніками, однак Канкуро програє.

Канкуро сильно поранений. Він може загинути. На щастя, Сакура Харуно вдається врятувати Канкуро і вивести отруту з тіла. Після цього Канкуро стає на ноги і вдячно проводжає ніндзя Коноги, дякуючи за допомогу.

Техніки
Канкуро – володар маріонеток. Це означає, що Канкуро може контролювати іграшкових маріонеток, ляльок, що зовні нагадують людей. Він контролює цих маріонеток за допомогою чакри пальців, розсилаючи ідеальні пропорції до ляльки і використовуючи її у своїх цілях. Канкуро носить маріонетку забинтованою за спиною, вивільнюючи за потреби.
 
Також Канкуро здатен підмінювати власне тіло зі своєю маріонеткою, чим часто обдурював супротивників. Маріонетка має різноманітні функції, часто Канкуро використовує її, щоби захопити , а потім задушити противника.

Перша маріонетка Канкуро носить назву Карасу. Друга маріонетка  - Куроарі. У ІІ частині Канкуро представляє свою нову маріонетку – Саншоуо. До Карасу, якого Канкуро найчастіше використовує, дуже складно підібратися. Ця маріонетка оснащена всіма можливими пастками ніндзя, а також зброєю, паперовими бомбами і отруйними газами.

Кіроару не має стільки прихованих пасток, як Карасу, однак там наявне ріжуче лезо. Воно миттєво атакує людину, одразу ж вбиваючи. Саншоуо використовується для захисту, воно потрібне , щоби прикрити тіло. Це дозволяє захиститися від трьох атакуючих шінобі.

Маріонетки Канкуро були зроблені Сасорі. Вони стали належати Канкуро після приєднання Сасорі до “Акацукі” і зради рідного селища. Однак Канкуро не дійшов до настільки високого рівня у розвитку своїх маріонеток, як це зробив Сасорі.

Під час бою Канкуро розумно все обмірковує. Його слабким місцем є те, що зламавши маріонеток, Канкуро стане практично беззахисним. Тому Канкуро дуже сильно дбає про захист і оборону.

Джерела 
Біографія Канкуро англійською 

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи